Rechtskraft steht für:

 Rechtskraft (Deutschland)
 Rechtskraft (Österreich)
 Rechtskraft (Schweiz)

Siehe auch:
 Rechtskraftzeugnis, Bescheinigung im deutschen Prozessrecht